Сузан Мурад (9. јануар 2003), познатија под својим уметничким именом Сузанита, бугарска је поп и поп-фолк певачица.

Дискографија

Видеографија 

Рођени 2003.
Бугарске певачице
Поп певачи
Поп-фолк певачи